Antarctica (von , „der Arktis gegenüber“) steht für:
 die englische Bezeichnung des Südkontinentes Antarktika
 Antarctica (1991), australischer IMAX-Dokumentarfilm von John Weiley (1991)
 Antarctica – Gefangen im Eis, US-amerikanischer Abenteuerfilm von Frank Marshall (2006)
 Antarctica (2020), US-amerikanischer Spielfilm von Keith Bearden (2020)
 (2404) Antarctica, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:

 Antarctic